Свеча памяти — всероссийская акция, посвящённые жертвам Великой Отечественной войны. Ежегодная, независимая патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная празднованию дня Великой Победы. Изначально акция была учреждена Молодёжным творческим объединением «Люди в чёрном» и молодёжным «Экспериментальным Шекспировским Театром» в г. Тюмени в 2004 году. Любой пришедший на этот поминальный ритуал получает бесплатно свечу памяти, которую можно зажечь и установить у мемориала Вечный огонь. Во время проведения акции звучат патриотические песни, песни военных лет, декламируются стихи. На сегодняшний день акция «Свеча памяти» проводится во многих городах России и за рубежом.
 Свеча памяти — акция в ознаменование 65-й годовщины полного снятия Блокады Ленинграда, впервые проведённая в Санкт-Петербурге 27 января 2009 года.
 Часовня-памятник «Свеча памяти»— Мемориал памяти жертв Голодомора на Украине.
 Свеча памяти — монумент в Иерусалиме (Израиль) в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Примечания